Рамешка — название населённых пунктов в России:
 
 Рамешка — деревня в Сиземском сельсовете Шекснинского района Вологодской области.
 Рамешка — деревня в Чаромском сельсовете Шекснинского района Вологодской области.

См. также 
 Рамешки